

Geografia
 Lhomme – comune francese situato nel dipartimento della Sarthe

Persone
 Fabrice Lhomme (1965) – giornalista francese
 Pierre Lhomme (1930-2019) – direttore della fotografia francese
 Stéphane Lhomme (1965) – attivista francese